Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 381 dans le monde.

 BR-381 au Brésil
 Route 381 au Québec, Canada
 Route 381 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Interstate 381 aux États-Unis
 Route régionale 381 en Finlande
 Route nationale 381 en France
 Route européenne 381 traversant la Russie et l’Ukraine